Chamifu može značiti:
Chamifu, Yamel, banda Yamel Indijanaca iz Oregona.
Chamifu, Santiam, banda Santiam Indijanaca iz Oregona.